Hennhart ist der Ortsname von

 Hennhart, Ortsteil der Gemeinde Petting, Landkreis Traunstein, Bayern
 Hennhart, Ortsteil der Gemeinde Taching am See, Landkreis Traunstein, Bayern